Gräbenbach ist ein Gewässername:

 Gräbenbach (Aischbach), linker Zufluss des Aischbachs (zur Kinzig, zum Oberrhein) bei Reutin, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-WÜrttemberg
 Gräbenbach (Alte Ammer), rechter Zufluss der Alten Ammer (zur Rott, zum Ammersee) bei Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Gräbenbach (Wüstenbach), rechter Zufluss des Wüstenbachs (zur Murr) bei Kleinaspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gräbenbach (Rotach), linker Zufluss der dort Rothach genannten  Rotach (zur Bregenzer Ach) in Rothach, Mark Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Grabenbach